Бегова́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Беговая улица — улица в Барнауле.
 Беговая улица — улица в Воронеже.
 Беговая улица — улица в посёлке Восточный Советского района Казани.
 Беговая улица — улица в Калининграде.
 Беговая улица — улица в Краснодаре.
 Беговая улица — улица в Москве.
 Беговая улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Беговая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Беговая улица — улица в Саратове.
 Беговая улица — улица в Уфе.
 Беговая улица — улица в Костроме

Украина 
 Беговая улица — улица в Киеве.
 Беговая улица — улица во Львове.

См. также 
 Беговая аллея
 Беговой проезд